Lydia Thompson può riferirsi a:

 Lydia Thompson (1838-1908), danzatrice burlesque britannica
 Lydia Thompson (1992-), rugbista a 15 internazionale inglese